Johan Petter Grönvall kan syfta på:

 Johan Petter Grönvall (1780–1849), stolmakarmästare
 Johan Petter Grönvall (1774–1843), silversmed